

Događaji 
 Bitka kod Abida, Filip V. Makedonski

Rođenja

Smrti